Rezultati Odprtega prvenstva Francije 2010 v tenisu za moške dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Daniel Nestor in Nenad Zimonjić sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

 Bob Bryan /  Mike Bryan (drugi krog)
 Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (prvaka)
 Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (finale)
 Wesley Moodie /  Dick Norman (polfinale)
 Mahesh Bhupathi /  Maks Mirni (drugi krog)
 Łukasz Kubot /  Olivier Marach (četrtfinale)
 Simon Aspelin /  Paul Hanley (prvi krog)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski ''(četrtfinale)

<ol start="9">
 František Čermák /  Michal Mertiňák ''(tretji krog)
 Julian Knowle /  Andy Ram ''(polfinale)
 Marcel Granollers /  Tommy Robredo ''(prvi krog)
 John Isner /  Sam Querrey ''(odstop)
 Mardy Fish /  Mark Knowles ''(drugi krog)
 Robert Lindstedt /  Horia Tecău ''(prvi krog)
 Julien Benneteau /  Michaël Llodra ''(tretji krog)
 Eric Butorac /  Rajeev Ram ''(prvi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Začetni del

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del

4. del

Moške dvojice
2010